
Termin -{A5}- ima više značenja.
 A-kutija 5 insulinskog gena, regulatorna sekvenca
 Aneksin A5, humani ćelijski protein
 -{ISO 216}-, A5 veličina papira